Juno puede referirse a:

Botánica 

La abreviatura Juno se emplea para indicar al botánico tayiko Sabir Junussovicz Junussov como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
 Nombre alternativo de la planta Iris (planta).

Cine y música 

 Juno (película), una película estadounidense realizada en 2007, dirigida por Jason Reitman y nominada al Oscar en cuatro categorías.
 Premios Juno (premio), un galardón musical otorgado por la Academia Canadiense de las ciencias y artes de la grabación.
 Juno (tienda), una tienda en línea de música.
 Juno, un álbum musical de Remi Wolf lanzado el 2021.

Cultura romana 

 Juno (mitología), la diosa de la maternidad en la mitología romana; protectora de las mujeres, los compromisos, el Estado, reina del Olimpo y mujer de Júpiter.
 Juno, en la religión de la Antigua Roma, el equivalente femenino del masculino genius (genio).

Espacio 

 Juno (sonda espacial), el nombre de una sonda espacial de la NASA con destino a Júpiter que fue lanzada en agosto de 2011.
 (3) Juno, el tercer asteroide del sistema solar en ser descubierto.

Otros 

 Juno (artista), artista urbano de origen palestino.
 Juno (España), parroquia española del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.
 Playa de Juno, nombre en clave de una playa de la batalla de Normandía tomada por tropas canadienses.